Patrick Wolf (ur. 1981) – austriacki piłkarz
 Patrick Wolf (ur. 1983) – brytyjski muzyk
 Patrick Wolf (ur. 1989) – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Patrick Wolff (ur. 1968) – amerykański szachista